Sundevall är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl J. Sundevall
 Carl M. Sundevall
 Dick Sundevall
 Fredrik Emil Sundevall
 Henrik Ludvig Sundevall
 Leppe Sundevall

Se även 
 Sundvall

Svenska efternamn